Камызяк:
 Камызяк — город в Астраханской области.
 Камызяк — рукав Волги, впадающий в Каспийское море.
 Камызяк — деревня в Усть-Абаканском районе Хакасии.

См. также 
 Камызякский район
 Камызякская степь
 Сборная Камызякского края